Фортин има више значења:

 Фортин (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фортин (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фортин (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Фортин (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику